Philippe Perrenoud, sociologue suisse
 Philippe Perrenoud, personnalité politique suisse